Wereldkampioenschap dammen 2022 (match) - mannentoernooi
 Wereldkampioenschap dammen 2022 (vrouwen) - vrouwentoernooi